Joseph Kasa-Vubu, ancien président de la République démocratique du Congo; 
 Justine Kasa-Vubu, ancienne ministre de la République démocratique du Congo, fille de Joseph Kasa-Vubu; 
 Kasa-Vubu, commune de Kinshasa;
 avenue Kasa-Vubu, une des principales rues de Kinshasa.